Plusieurs villes ou communes, en Russie et en Biélorussie, possèdent une rue Sovietskaïa (russe: Советская улица, biélorusse: Савецкая вуліца), ce qui signifie .

Biélorussie 
 Rue Sovietskaïa à Brest
 Rue Sovietskaïa à Gomel
 Rue Sovietskaïa à Minsk

Russie 

 Rue Sovietskaïa à Arkhangelsk
 Rue Sovietskaïa à Astrakhan
 Rue Sovietskaïa à Balachikha
 Rue Sovietskaïa à Dmitrov
 Rue Sovietskaïa à Vsevolojsk

Sources

Voir aussi 
 

Sovietskaia